__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
Nepos bezeichnet in der lateinischen Sprache im engeren Sinne einen Neffen oder Enkel, im allgemeinen Sinne alle Nachkommen einer Person. Die Bezeichnung erscheint auch als Namensbestandteil einiger römischer Sippen. Im deutschen Sprachraum spielt heute nur noch das von nepos abgeleitete Fremdwort „Nepote“ eine Rolle, für einen (meist in der Politik) begünstigten jüngeren Verwandten, sowie davon abgeleitet „Nepotismus“ (Vetternwirtschaft).

Ein vergleichbarer Wortstamm findet sich bereits im altindischen nápāt und im altgriechischen άνεψιός („Geschwistersohn, Neffe“, abstammend von ά-νεπτιός). Im mittelalterlichen Latein bezeichnet Nepos schließlich übergreifend jeden Verwandten einer Person, ohne Angabe des Verwandtschaftsgrades. Das Französische übernahm das Wort als neveu (Neffe). Das wurde, mit spöttischem Beiklang, in die deutsche gehobene Umgangssprache übernommen und als „Neveu“ oder „Nevö“ verwendet, bis 1914 im Deutschen Reich eine großangelegte politische Kampagne gestartet wurde gegen Worte französischer Herkunft.

Namensträger 
 Aulus Platorius Nepos, römischer Politiker
 Cornelius Nepos, römischer Geschichtsschreiber im 1. Jahrhundert v. Chr.
 Quintus Caecilius Metellus Nepos, römischer Konsul 98 v. Chr.
 Quintus Caecilius Metellus Nepos, römischer Konsul 57 v. Chr.
 Marcus Aurelius Nepos, römischer Centurio
 Marcus Licinius Celer Nepos, römischer Suffektkonsul 127
 Julius Nepos, weströmischer Kaiser im 5. Jahrhundert n. Chr.
 Titus Rubrius Aelius Nepos, römischer Suffektkonsul 79
 Publius Didius Nepos, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Mamius Nepos, römischer Offizier (Kaiserzeit)

 Aulus Platorius Nepos Calpurnianus, römischer Suffektkonsul 160

Siehe auch 
 Liste Lateinisch-Deutscher Verwandtschaftsbezeichnungen

Einzelnachweise 

Römischer Personenname